Iolanda de Dreux o Iolanda de Bretanya (1218– 1272), comtessa de Penthièvre i de Porhoët, princesa bretona filla del duc de Bretanya Pere I Mauclerc i la duquessa Alix de Thouars
 Iolanda de Dreux o Iolanda de Montfort (~1269 – 1322), comtessa de Montfort l'Amaury de ple dret, i reina d'Escòcia per matrimoni amb Alexandre III d'Escòcia.

 Iolanda de Dreux (duquessa de Borgonya), (1212–1248), fou la primera esposa d'Hug IV de Borgonya, duc de Borgonya.